Єжи Глоговський (, 1777, Львів — 15 вересня 1838, Львів) — польський художник, архітектор, етнограф. 
 Генріх III Глоговський (1251/1260 — 9 грудня 1309) — князь Великої Польщі в 1306—1309 роках.